Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1957 года проводился в Бразилии с 13 октября по 26 октября. На чемпионате выступили 12 команд. Это был 2-й по счёту турнир. Победителем второй раз стала сборная США по результатам групповых финальных игр.

Арена

Формат 
Изменился формат отборочного турнира чемпионат мира по типу мужского чемпионата мира по баскетболу 1954 года.
 Отборочный групповой турнир (3 группы по 4 команды) для определения 6 (шести) финалистов. Результаты отборочного турнира не учитывались в групповом финалом турнире.
 Финалисты и команда хозяйка первенства в групповом турнире определяли призёров. Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 8-12 места.

Участники 
Впервые участие в турнире приняли 4 сборные — сильнейшие команды Европы и Океании:
 Призёры чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 1956 сборные СССР, Венгрии и Чехословакии
 от Океании сборная Австралии

Отборочный групповой турнир 
Сборная Бразилия на правах хозяев сразу вышла в финальные игры.

Группа A

Группа В 

{| style="font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-
| width=150| Команды
| width=50|| width=50|
| width=50||-
|align=left| СССР
| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|70-51
| style="background:#cfc;"|70-32
|-
|align=left| Парагвай
| style="background:#fcc;"|51-70
| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|65-31
|-
|align=left|
| style="background:#fcc;"|32-70
| style="background:#fcc;"|31-65
| style="background:#ccc;"|
|}

 Группа С 

 Финальные игры 
Финальные игры проходили по схеме кругового турнира.

 Чемпион 

 Составы сборных — призёров чемпионата 

 Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забросила игрок сборной Парагвая Эдит Нуньес — 32 очков (Парагвай — Австралия счет 65 : 31)

 Наибольшее количество очков в одном матче забросила сборная Венгрии — 90 очков (Венгрия и Куба счет 90 : 46)

 Самый результативный матч чемпионата мира

 Наименьшее количество очков заброшено в матче чемпионата 1957 года, состоявшемся в групповых играх турнира за 8 — 12 место между сборными Австралии и Перу — 69 очков (счет 38 : 31)Рекорд чемпионатов:'''
Наименьшее количество очков было заброшено в матче чемпионата 1953 года между сборными Швейцарии и Кубы — 22 очка (счет 17 : 5)

Самые результативные игроки 

Эдит Нуньес Парагвай первая баскетболистка, забросившая в чемпионатах 200 очков (1953 год — 22 очка и 1957 год — 187 очков)

Итоговая таблица

Источники 
 Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Ссылки 
 Чемпионат мира 1957 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 1957 года на сайте История Баскетбола США

1957
1957 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Октябрь 1957 года
Международные соревнования по баскетболу в Бразилии
1957 год в Бразилии
Баскетбол